L'édition 2020 du tournoi de tennis de Vienne se déroule du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Italiens Matteo Berrettini et Fabio Fognini, du Belge David Goffin, de l'Américain John Isner, du Canadien Milos Raonic, de l'Argentin Diego Schwartzman et du Japonais Kei Nishikori. Ils sont respectivement remplacés par Taylor Fritz, Filip Krajinović, Jan-Lennard Struff, Jason Jung, Hubert Hurkacz, Lorenzo Sonego et Vitaliy Sachko.

Pendant le tournoi 
En atteignant les quarts de finale, Novak Djokovic est assuré de terminer la saison à la première place mondiale pour la  fois de sa carrière, égalant le record de Pete Sampras.

Novak Djokovic est éliminé en quarts de finale par le lucky loser Lorenzo Sonego. Il s'agit de sa deuxième défaite de la saison à la régulière et de la première victoire de l'Italien face à un joueur du top 10.

Lauréats 
Andrey Rublev remporte le tournoi en simple en battant en finale le lucky loser Lorenzo Sonego. Il s'agit de son  titre de la saison et de son  titre ATP en simple.

En double, Łukasz Kubot et Marcelo Melo remportent le tournoi en battant en finale Jamie Murray et Neal Skupski. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2020
Vienne
Sport en Autriche en 2020
Tennis en octobre 2020
Tennis en novembre 2020